The Lost World: Jurassic Park est le titre des plusieurs adaptations en jeu vidéo du film Le Monde perdu : Jurassic Park de Steven Spielberg :
Le jeu d'arcade The Lost World: Jurassic Park.
Le jeu sur consoles de salon The Lost World: Jurassic Park.
Le jeu sur console portable The Lost World: Jurassic Park.